Jean-Baptiste Morin kan syfta på bland andra:

* Jean-Baptiste Morin (1583–1656), fransk matematiker, astrolog och astronom
 Jean-Baptiste Morin (1677–1745), fransk komponist
 Jean-Baptiste Morin (1840–1911), kanadensisk politiker